est un genre fossile de plésiosaures de la super-famille des pliosaures, bien que muni d'un cou relativement long. Il vivait dans ce qui est actuellement le Dorset, en Angleterre, au Jurassique inférieur (Sinémurien). Il est nommé en hommage à David Attenborough.

Historique 
Une seule espèce est connue : Attenborosaurus conybeari. L'épithète spécifique rend hommage à William Conybeare (Sollas l'avait originellement dénommée  Plesiosaurus conybeari en 1881).

Références

Publication originale 
 W. J. Sollas, 1881, On a new species of Plesiosaurus (P. Conybeari) from the Lower Lias of Charmouth; with observations on P. megacephalus, Stutchbury, and P. brachycephalus, Owen, Quarterly Journal of the Geological Society of London, vol. 37, p.440-480

Voir aussi

Liens externes 
 Attenborosaurus, sur The Plesiosaur Directory

Pliosaure
Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Plésiosaure du Jurassique
Taxon fossile décrit en 1993
Taxon fossile décrit en 1881